Хова́нщина — многозначный термин.

Стрелецкий бунт 
 Хованщина — историческое название стрелецкого бунта 1682 года.
 «Хованщина» — опера Модеста Петровича Мусоргского о стрелецком бунте 1682 года.
 «Хованщина» — советская экранизация оперы Мусоргского в 1959 году.

Топонимы

Белоруссия 
 Хованщина — хутор в Ивьевском районе Гродненской области.
 Хованщина — хутор в Ошмянском районе Гродненской области.
 Хованщина — лесное урочище недалеко от деревни Корочин (Брестская область), где располагалась база Брестского партизанского соединения; ныне — мемориальный комплекс.

Россия 
 Хованщина — село в Рузаевском районе Мордовии.
 Хованщина — село в Кимовском районе Тульской области.
 Хованщина — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.

Примечания